McAllister ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald McAllister (1813–1883), US-amerikanischer Politiker
 Bruce McAllister (* 1946), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor
 Chris McAllister (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 David McAllister (* 1971), deutscher Politiker (CDU), ehemaliger Ministerpräsident (Niedersachsen)
 Deuce McAllister (* 1978), US-amerikanischer Football-Spieler
 Donald Evan McAllister (1934–2001), kanadischer Biologe
 Gary McAllister (* 1964), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Gerald Nicholas McAllister (1923–2014), US-amerikanischer Bischof
 Jean McAllister (* 1964), kanadische Skilangläuferin
 Jenn McAllister (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin, Autorin und Webvideoproduzentin
 Kyle McAllister (* 1999), schottischer Fußballspieler
 Lisa McAllister (* 1980), britische Schauspielerin und Model.
 Robert McAllister (1899–1962), US-amerikanischer Sprinter
 Stewart McAllister (1914–1962), britischer Filmeditor  
 Vance McAllister (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Vincent McAllister (1955–2006), US-amerikanischer Gitarrist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McAllister (Montana), im Madison County
 McAllister (Wisconsin), im Marinette County
 McAllister Hill (Tennessee)

Sonstiges:
 McAllister Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Mount McAllister, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Alister
 Allister
 McAlister
 MacAllister